JAO steht für:
 Beaver Ruin Airport, IATA-Code des Flughafens in Atlanta, Georgia, USA
 Joint Allocation Office, Auktionsplattform für grenzüberschreitende Stromkapazitäten in Europa
 Juristenausbildungsordnung, übliche Bezeichnung für die Hauptverordnungen zu den einzelnen Juristenausbildungsgesetzen der Länder

Jao ist der Name von:
 Jao Ji, chinesische Badmintonspielerin
 Jao Brito, portugiesischer Fußballspieler

JAO